MMJ steht für:

  Modified Modular Jack (siehe RJ-Steckverbindung)
  IATA-Code des Flughafens Matsumoto, Japan

MMJ